Ged kan hentyde til flere artikler:
 Ged – et pattedyr.
 Gummiged – en større maskine, der er beregnet til at flytte materialer.
 General Educational Development – forkortet GED, som er en amerikansk High School-test.